Свитин:

Фамилия
 Свитин, Александр Викторович — советский и российский тренер по велогонкам.
 Свитин, Родион Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 747 (394); 6 июля 1790.
 Свитин, Семён Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9137; 26 ноября 1853.

Имя
 Святой Свитин — епископ Уинчестерский в IX веке и святой покровитель Уинчестерского собора.

См. также 
 Свитино
 Свитен